Réactions en chaîne, une émission radiophonique algérienne ;
 Réactions en chaîne (The Trigger), un film américain de David Koepp sorti en 1996 ;
 Réactions en chaîne (Cliques), vingt-et-unième épisode de la saison 3 de Malcolm diffusé en 2002 ;
 Réactions en chaîne (Seadog), troisième épisode de la saison 1 de NCIS : Enquêtes spéciales diffusé en 2003.

Voir aussi